Ferrari Challenge - competição automobilística realizada pela Ferrari
Challenge League - segunda divisão do Campeonato Suíço de Futebol
Challenge Cup - torneio de futebol disputado na Áustria-Hungria entre 1897 e 1911
Challenge - canal de televisão britânico

Veja também 
Challenger
Chalange

Desambiguação